Березино — село в Викуловском районе Тюменской области России. Административный центр Березинского сельского поселения.

История 
В 1926 году в деревне имелось 73 хозяйства и проживало 358 человек (173 мужчины и 185 женщин). Функционировала школа I ступени. В административном отношении являлась центром Березинского сельсовета Викуловского района Ишимского округа Уральской области.

География 
Село находится в восточной части Тюменской области, в таёжной зоне, в пределах юго-западной части Западно-Сибирской низменности, на правом берегу реки Ик (приток реки Ишим), на расстоянии примерно 7 километров (по прямой) к западу от села Викулова, административного центра района. Абсолютная высота — 68 метров над уровнем моря.
Климат
Климат континентальный с суровой холодной зимой. Годовое количество осадков — 417 мм. Средняя температура января составляет −18,9 °C, июля — +18 °C. Продолжительность периода с
устойчивым снежным покровом — 161 день.
Часовой пояс

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 48,8 %, женщины — соответственно 51,2 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 89 % из 289 чел.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из пяти улиц.

Примечания 

Населённые пункты Викуловского района